Kolos est un prénom hongrois masculin.

Étymologie 
Kolos () ou sa variante Kolozs () est un ancien nom de personne hongrois, forme hongroise du prénom allemand Klaus raccourci de Nikolaus (équivalant à Nicolas).

Dans tous les cas, la forme vient du prénom latin Claudius.

Équivalents

Fête 
Les "Kolos(z)" se fêtent le 15 février, mais aussi parfois le 5 février, le 10 mars, le 6 juin, le 30 octobre ou le 8 novembre.

Patronyme 
 Sigismond Kolos-Vary, peintre hongrois.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 Kolozsvár « château de Kolozs », équivalent du nom allemand Klausenburg de la ville, aujourd'hui Cluj en Roumanie

Prénom hongrois
Prénom masculin